Bürgerpartei steht für:
 Die Bürgerpartei, ehemalige deutsche Partei, gegründet 1979
 Bürgerpartei (Schleswig-Holstein), ehemalige Partei in Schleswig-Holstein
 Württembergische Bürgerpartei, Landesverband der DNVP in Württemberg zu Anfang der Weimarer Republik
 Bürgerpartei GL, kommunale Wählervereinigung in Bergisch Gladbach
 Bürgerpartei Erkelenz, kommunale Wählervereinigung in Erkelenz
 zwei isländische Parteien (Borgaraflokkurinn):
 Bürgerpartei (1923–1926)
 Bürgerpartei (1987–1994)